Tauler d'anuncis, post de fusta o altre material (composta d'un tauler o més) on es pengen a la paret els anuncis.
 Tauler d'anuncis digital, Bulletin Board System.
 Tauler informatiu, per exemple, en LMS (sistema de gestió d'aprenentatge).
 Tauler de delineant
 Tauler comptador
 Tauler de control
 Tauler de tallar, estri de cuina.
 Taulell de bar, tauler, barra o tasser, lloc d'un bar o restaurant on se serveixen menjars i begudes per a ser-hi consumits allà mateix.
 Tauler de joc, superfície on es juga un joc de tauler.
 Joc de tauler
 Tauler de dibuix, superfície on es pot fixar un full de paper per fer un dibuix tècnic o artístic.
 Antic cobrador d'impostos a les duanes o cap d'una Taula de canvi
 Tanca publicitària, que és un tauler de grans dimensions.
 Tauler (arquitectura): element constructiu de la façana, i també la plataforma de pas dels ponts